Monchablon ist der Familienname folgender Personen: 

 Jan Monchablon (1854–1904), französischer Maler
 Xavier Alphonse Monchablon (1835–1907), französischer Maler